Соревнования по санному спорту в мужском одиночном разряде на зимних Олимпийских играх 1976 года прошли с 4 по 7 февраля на санно-бобслейной трассе в коммуне Игльс, недалеко от Инсбрука. В состязаниях приняли участие 43 спортсмена из 15 стран. Победитель определялся на основании четырёх заездов.

Главное противостояние вновь развернулось между представителями ГДР и ФРГ. Действующий чемпион мира из Восточной Германии Вольфрам Фидлер не принимал участия в состязаниях, поэтому основным претендентом на победу считался его соотечественник Ханс Ринн, чемпион мира 1973 года. Тем не менее, в первом же заезде Ринн допустил серьёзную ошибку, что позволило вырваться вперёд другому восточногерманскому саночнику Детлефу Гюнтеру, который выиграл европейское первенство 1975 года, но на последнем чемпионате мира был лишь седьмым. Конкуренцию Гюнтеру составил представитель Западной Германии Йозеф Фендт, чемпион мира 1970 и 1974 годов, однако в третьем и четвёртом заездах он проиграл своему сопернику и в итоге с отставанием в полсекунды занял второе место.

Не смогли финишировать такие именитые спортсмены как Пауль Хильдгартнер и Штефан Хёльцльвиммер. Драматично проходило выступление китайца Хуана Лючуна — будучи явным аутсайдером, в первом и четвёртом заездах он показал весьма неплохое для себя время, двадцать седьмое и двадцать пятое соответственно. При этом во второй и третьей попытках оба раза терпел крушение, но всё равно добирался до финиша, хоть и с огромным отставанием.

Результаты

Примечания

Ссылки 
 Luge at the 1976 Innsbruck Winter Games: Men's Singles   — результаты соревнований на сайте Sports-Reference.com

Санный спорт на зимних Олимпийских играх 1976